Harry Barnes kan syfta på:

 Harry Elmer Barnes (1889-1968), amerikansk historiker
 Harry Barnes (politiker) (född 1936), brittisk politiker